Córrego Douradinho é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Douradinho, Córrego
Douradinho